РСМ — аббревиатура:

 Рабочий союз молодёжи
 Российский союз молодёжи — союз молодёжных организаций в России.
 Республика Северная Македония — полное официальное название Северной Македонии.
 Республика Союз Мьянма — полное официальное название Мьянмы.
 Сокращённое название завода «Ростсельмаш».
 РСМ-8 — комбайн выпускавшийся заводом «Ростсельмаш».
 РСМ — ракета стратегическая морская (предусмотренное в договорах СНВ обозначения советских стратегических ракет (также РС) морского базирования):
 РСМ-25
 РСМ-40
 РСМ-45
 РСМ-50 — договорное обозначение для Р-29Р. Двухступенчатая жидкостная ракета. Первая советская ракета морского базирования с РГЧ.
 РСМ-52 (см. также Р-39УТТХ «Барк»)..
 РСМ-54 (см. также Р-29РМУ2 «Синева» и Р-29РМУ2.1 «Лайнер»)
 РСМ-56
 РСМ — радиостанция средней мощности.
 РСМ1 — рельсосмазывательная машина российского производства.

См. также 
 PCM (латиницей)
 Импульсно-кодовая модуляция (PCM)
 Память с изменением фазового состояния (PCM)